Sulle orme dei cavalieri Jedi (Star Wars: Jedi Search) è un romanzo scritto da Kevin J. Anderson pubblicato nel 1994, ambientato nell'universo espanso di Guerre stellari. È il primo della Trilogia dell'Accademia Jedi ed in Italia è uscito nel 1996, edito da Sperling & Kupfer.

Trama 
Ian Solo, oramai generale della Nuova Repubblica, si dirige su Kessel come ambasciatore per riaprire un dialogo con il pianeta. Qui viene fatto prigioniero da Moruth Doole insidiatosi al comando durante una rivolta nella fortezza prigione di Kessel. Viene quindi mandato nelle miniere del pianeta dove conosce un giovane di nome Kyp Durron.

Nel frattempo Luke Skywalker ottiene il consenso di aprire una nuova Accademia Jedi. La sorella Leila gli suggerisce la vecchia base su Yavin. Quindi parte per radunare diverse persone dotate di poteri Jedi.

Intanto Ian fugge da Kessel assieme a Chewbecca e Kyp. Grazie a quest'ultimo riescono a sfuggire a Doole passando in mezzo al Maw: un campo di svariati buchi neri. Giungono così ad una specie di oasi tra i letali campi gravitazionali, ma qui trovano ad attenderli quattro Star Destroyer a presidio di una base scientifica. Catturati dall'ammiraglio Daala, vengono torturati ed interrogati. Gli imperiali, completamente isolati nell'oasi del Maw, non sanno nulla della caduta dell'Impero e della morte dell'Imperatore. Ian fa la conoscenza di Qwi Xux, scienziata aliena che aiutò a progettare la Morte Nera.

Luke e Lando, arrivati su Kessel a bordo della nave di quest'ultimo, la Lady Luck, fingono di voler investire negli impianti di Doole per poter cercare Ian e Chewbecca. Qui riconoscono il Millennium Falcon e accusando Doole se ne impadroniscono e fuggono.

Nell'oasi del Maw la dottoressa Qwi Xux, aperti gli occhi sulla reale natura di ciò che creava per l'impero, aiuta Ian e gli altri a fuggire. Scappando trafugano l'ultimissimo prototipo del Disintegratore Stellare, un'arma progettata da Qwi Xux stessa, ancora più terribile della Morte Nera, in grado di far esplodere stelle in supernove e dalla corazza quantistica praticamente indistruttibile. Nella fuga attraversano letteralmente uno Star Destroyer distruggendolo, dopo di che escono dal Maw inseguiti dagli imperiali.

Usciti vedono arrivargli incontro il Falcon inseguito dalla flotta di Doole nascosta sulla luna di Kessel. Il Falcon e il Disintegratore stellare fuggono nell'iperspazio lasciando i due eserciti a scontrarsi, ignari di chi siano i propri avversari.

Personaggi secondari

Moruth Doole 
Rybet a capo del pianeta Kessel, è stato lui a incastrare Ian Solo facendo una soffiata all'Impero a causa della quale Ian è stato costretto a liberarsi del carico e Jabba ha messo una taglia sulla sua testa.

Collegamenti esterni 
 

Libri dell'Universo espanso di Guerre stellari